Бенисио дел Торо () је америчко-порторикански глумац, рођен 19. фебруара 1967. године у Сантурсеу (Порторико).

Филмографија 

|-
| 1988 || || -{Big Top Pee-wee}- || -{Duke, the Dog-Faced Boy}- || 
|-
| 1989 || Дозвола за убиство || -{Licence to Kill}- || Дарио || 
|-
| 1991 || || -{The Indian Runner}- || Мигел || 
|-
| 1992 || || -{Christopher Columbus: The Discovery}- || Алвара Харана || 
|-
| 1993 || || -{Fearless}- || Мени Родриго || 
|-
| 1993 || || -{Huevos de oro}- || Боб, пријатељ из Мајамија || 
|-
| 1993 || || -{Money for Nothing}- || Дино Паладино || 
|-
| 1994 || || -{Swimming with Sharks}- || Рекс || 
|-
| 1994 || || -{China Moon}- || Ламар Дики || 
|-
| 1995 || Дежурни кривци || -{The Usual Suspects}- || Фред Фенстер || 
|-
| 1996 || || -{The Funeral}- || -{Gaspare Spoglia}- || 
|-
| 1996 || Обожавалац || -{The Fan}- || Хуан Примо || 
|-
| 1996 || || -{Cannes Man}- || себе || 
|-
| 1996 || || -{Basquiat}- || Бени Далмо || 
|-
| 1996 || || -{Joyride}- || детектив Лопез || 
|-
| 1997 || || -{Excess Baggage}- || Винсент Роче || 
|-
| 1998 || Параноја у Лас Вегасу || -{Fear and Loathing in Las Vegas}- || Др Гонзо / Оскар Зета Акоста || 
|-
| 2000 || Путеви дроге || -{Traffic}- || Хавијер Родригез || 
|-
| 2000 || || -{The Way of the Gun}- || Хари Лонгбо || 
|-
| 2000. || Снеч || -{Snatch}- || Френки 'Четири прста' || 
|-
| 2000. || || -{Bread and Roses}- || себе || 
|-
| 2001 || || -{The Pledge}- || Тоби Џеј Вадена || 
|-
| 2003. || 21 грам || -{21 Grams}- || Џек Џордан || 
|-
| 2003. || || -{The Hunted}- || Арон Халам || 
|-
| 2005. || Град греха || -{Sin City}- || Џек "Џеки Бој" Раферти || 
|-
| 2007. || || -{Things We Lost in the Fire}- || Џери Санборн || 
|-
| 2008. || Че || -{Che}- || Че Гевара || 
|-
| 2010. || Вукодлак || -{The Wolfman}- || Лоренс Талбот || такође продуцент
|-
| 2013. || Тор: Мрачни свет ||-{Thor: The Dark World}-||Танелир Тиван / Колекционар||камео
|-
| 2014. || Чувари галаксије ||-{Guardians of the Galaxy}-||Танелир Тиван / Колекционар||
|-
| 2015. || Сикарио ||-{Sicario}-||Алехандро Гилик||
|-
| 2017. || Звездани ратови — епизода VIII: Последњи џедаји ||-{Star Wars: The Last Jedi}- || Ди Џеј||
|-
| 2018. || Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-||Танелир Тиван / Колекционар||
|-
| 2018. || Сикарио: Дан војника ||-{Sicario: Day of the Soldado}-||Алехандро Гилик||
|-
| 2021. || Француска депеша ||-{The French Dispatch}-||Мозес Розенталер||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Benicio del Toro Heaven: THE Place for Benoholics© - Message Board
 The World of Benicio del Toro - Fan site

Рођени 1967.
Амерички глумци
Порторикански глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед
Глумци у Ратовима звезда
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози